Allotropa kan syfta på:

 Allotropa (djur) – ett släkte av steklar
 Allotropa (växter) – ett släkte av växter